Toponímia:
 Barranc del Toll (Terra Alta): barranc de les comarques de la Terra Alta i del Baix Ebre
 Barranc del Toll (Baix Ebre): barranc de la comarca del Baix Ebre